Die jungen Liebenden steht für:

 Die jungen Liebenden (1954), britischer Spielfilm von Anthony Asquith (1954)
 Die jungen Liebenden, Verweistitel von Friends – Eine Liebesgeschichte, britischer Liebesfilm von Lewis Gilbert (1971)